USS Ingraham es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Ingraham (DD-694), destructor de la clase Gearing.
 USS Ingraham (FFG-61), fragata de la clase Oliver Hazard Perry.
Ingraham